Yongping bezeichnet:

 Yongping (永平县), Kreis des Autonomen Bezirks Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yongping (Dianjiang) (永平镇), Großgemeinde im Kreis Dianjiang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Yongping (Jinggu) (永平镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jinggu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yongping (Yanshan) (永平镇), Großgemeinde im Kreis Yanshan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yongping (Yongshou) (永平镇), Großgemeinde im Kreis Yongshou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yongping (Fuyu) (永平乡), Gemeinde der Stadt Fuyu in der chinesischen Provinz Jilin
 Yongping (Wuping) (永平乡), Gemeinde im Kreis Wuping in der chinesischen Provinz Fujian
 Yongping (Yongshou) (永平乡), Gemeinde im Kreis Yongshou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yongping (Baiyun) (永平街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baiyun in der chinesischen Provinz Guangdong